Улица Лысенко — название улиц в различных городах:

Россия 
 Улица Лысенко — бывшее название Краснознамённой улицы в Липецке.
 Улица Лысенко — бывшее название улицы Ботылёва в Новороссийске.
 Улица Лысенко — бывшее название Акмолинской улицы в Орске.

Украина 
 Улица Лысенко — улица в Виннице.
 Улица Лысенко — улица в Киеве.
 Улица Лысенко — улица во Львове.